Берли́зов — русская фамилия. Известные носители:

 Берлизов, Александр Иванович (1946—1974) — советский серийный убийца и насильник.
 Берлизов, Николай Александрович (род. 1927) — советский футболист.
 Берлизов, Сергей Витальевич (род. 1976) — российский хоккеист.

См. также 
 Берлизев, Андрей Викторович (род. 1972) — советский и российский футболист.